Arrow Lake steht für
Arrow Lakes, Seensystem in British Columbia
Arrow Lake (Western Australia)
Siehe auch:
 Arro Lake